

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Baux“ beginnt.

Baux 



 Baux, Cécile des († 1275), italienische Adlige
 Baux, Marguerite des (1394–1469), Gräfin von Saint-Pol, von Brienne und von Conversano
 Baux, Mathias, Stadtschreiber, Bürgermeister und Chronist in Erkelenz